Віза B-1/B-2 — віза США, що видається іноземним громадянам в одному з дипломатичних представництв США, які вирушають до США на тимчасове перебування у справах бізнесу (B1), відпочинку чи лікування (B2). Віза не гарантує в'їзду до країни, а дозволяє її власнику прибути до пункту перетину кордону США і звернутися за дозволом на в'їзд. Інспектор імміграційної служби у пункті перетину кордону визначає, чи може власник візи в'їхати до Сполучених Штатів та термін перебування іноземного громадянина у країні.

Типи віз

B-1

B-2

В Україні 
В Україні питанням видачі туристичних віз до США займається Посольство США в місті Києві. Громадяни України повинні:
 Заповнити візову анкету DS-160;
 Сплатити консульський збір;
 Пройти візову співбесіду.

З 25 квітня 2014 року Державний департамент США збільшив термін дії візи для громадян України з п'яти до десяти років, що дозволяє українцям подорожувати до США протягом десяти років без потреби поновлення візи.

Відмова у наданні візи

Термін дії 

Термін дії віз B-1/B-2 за країною:

Статистика 

У 2013 фінансовому році більшість B-1/B-2 віз були видані громадянам наступних країн (перераховані країни, яким було видано понад 40000 віз):

Див. також 
 Візова політика США

Примітки

Посилання 
 Visitor Visa

Візи США
Туризм у США